Кострово — название населённых пунктов:

Россия

Белоруссия